Code Red steht für:
 Feueralarm in den Hospital Emergency Codes in Krankenhäusern
 Code Red (1992), ein Album von Cindy Blackman
 Code Red (1993), ein Album von DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince
 Code Red (1999), ein Album der Gruppe Sodom (Band)
 Code Red (2015), ein Album von Monica (Sängerin)
 Code Red (Computerwurm), eine Familie von Computerwürmern, die sich ab dem 12. Juli 2001 im Internet verbreiteten
 Code Red – Weg ins Verderben (2001), ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Ian Gilmour
 Code Red (2013), ein US-amerikanisch-bulgarischer Science-Fiction-Horrorfilm von Valeri Milev
 Code Red (2015), eine indische Fernsehserie von Vikas Gupta

Siehe auch:
 Alarmstufe Rot
 Red Alert (Begriffsklärung)